Der Ständige Vertreter (französisch représentant permanent RP, englisch permanent representative PR) vertritt seinen Staat gegenüber den Vereinten Nationen, in diesem Falle beim Büro der Vereinten Nationen in Genf (UNOG). Der Ständige Vertreter übergibt sein Beglaubigungsschreiben dem Generaldirektor der UNOG, der den UN-Generalsekretär in Genf repräsentiert.

Ständige Vertreter von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
In Genf sind folgende UN-Mitgliedstaaten durch Missionen und demzufolge Ständige Vertreter akkreditiert (Stand: August 2021).

Der Verständlichkeit halber folgt die Liste der deutschen Bezeichnung. In Klammern die offizielle Schreibweise der UN.

Nichtmitglieder der Vereinten Nationen 
Die folgenden Nichtmitglieder der Vereinten Nationen haben eine ständige Einladung erhalten, um an Sitzungen und den Arbeiten der UN-Vollversammlung im Beobachterstatus teilzunehmen, und unterhalten eine Ständige Vertretung in Genf.

* Botschafter und Permanenter Beobachter

** Apostolischer Nuntius und Ständiger Beobachter

Intergouvernementale Entitäten 
Die folgenden intergouvernementalen Entitäten haben eine ständige Einladung erhalten, um an Sitzungen und den Arbeiten der UN-Vollversammlung im Beobachterstatus teilzunehmen, und unterhalten eine Vertretung in Genf.

Die Personen in untenstehender Liste sind im Range eines Botschafters und werden Permanente Beobachter genannt:

Andere Entitäten 
Andere Entität, die eine ständige Einladung zur Teilnahme und Arbeit der UN-Vollversammlung im Beobachterstatus erhalten hat, und ein permanentes Büro in Genf unterhält:

Einzelnachweise 

Vereinte Nationen